Dupouy ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dupouy (1901–1973), französischer Rugbyspieler 
 Auguste Dupouy (1872–1967), bretonischer Schriftsteller
 Augustin Dupouy (1808–1868), französischer Vizeadmiral
 Gaston Dupouy (1900–1985), französischer Physiker
 Philippe Dupouy (* 1952), französischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Victor Dupouy, französischer Politiker

Siehe auch:
 Dupuy